Souvent romanisé Ohtsuka, le mot Otsuka peut renvoyer à :

toponymes 
 Otsuka   est un quartier de l'arrondissement de Toshima à Tōkyō au Japon.

entreprises 
 Otsuka Pharmaceutical Co., société pharmaceutique japonaise ;

individus 
 Akio Ōtsuka, seiyū japonais ;
 Ai Ōtsuka, chanteuse japonaise ;
 Chikao Ōtsuka, doubleur japonais ;
 Eiji Ōtsuka, mangaka japonais ;
 Yasuo Ōtsuka (1931-2021), chef animateur japonais ;
 Hironori Ōtsuka, fondateur du karaté wado-ryu ;
 Hironori Ōtsuka II, fils du fondateur du karaté wado-ryu ;
 Kazutaka Ōtsuka, petit-fils du fondateur du karaté wado-ryu ;
 Julie Otsuka (1962), écrivain américain, Certaines n'avaient jamais vu la mer (2011) ;
 Nene Otsuka (1968-), actrice japonaise.

Homonymie de patronyme